Call of Duty: Modern Warfare се може односити на:

 Call of Duty 4: Modern Warfare
 Call of Duty: Modern Warfare (Nintendo DS)
 Call of Duty: Modern Warfare Remastered
 Call of Duty: Modern Warfare (игра из 2019)

Види још 
 Call of Duty: Modern Warfare 2
 Call of Duty: Modern Warfare 3